Charles Roach Smith (1807-1890) – antiquario inglese
 Charles Smith (1920-1988) – attore statunitense
 Charles Aaron Smith (1945-2011) – attore e giocatore di football statunitense
 Charles Cornelius Smith (n. 1975) – cestista statunitense
 Charles Daniel Smith (n. 1965) – cestista statunitense
 Charles Edward Smith (n. 1967) – cestista statunitense
 Charles Sydney Smith (1879-1951) – pallanuotista britannico